Lieres ist der Familienname folgender Personen:
 Hans von Lieres (Hans Hilmar Ferdinand Otto von Lieres und Wilkau; 1938–1965), südafrikanischer Söldner im Kongo
 Viktoria von Lieres und Wilkau (1881–70), deutsche Kunsthistorikerin und Klassische Archäologin
 Wilhelm von Lieres und Wilkau (1874–1948), deutscher Verwaltungsbeamter und Rittergutsbesitzer

Lieres oder Lières steht für:
 Lières, eine Gemeinde im französischen Département Pas-de-Calais
 Lieres (Asturien), eine Parroquia in Asturien (Spanien)